Dick Sargent
John Singer Sargent
11758 Sargent
Charles Sprague Sargent
John Turner Sargent
Condado de Sargent
Sargent (Nebraska)

Desambiguação